Haeffner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Haeffner (1849–1925), deutscher Generalmajor
 Friedrich Haeffner (1759–1833), schwedischer Komponist deutscher Abstammung
 Gerd Haeffner (1941–2016), deutscher Philosoph
 Paul Haeffner (1917–2006), deutscher Luftwaffenoffizier und Generalleutnant
 Torsten Haeffner (* 1960), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Haffner
 Häffner
 Heffner
 Häfner
 Hefner